Qassymbek steht für:

 Qassymbek (Fluss), linker Nebenfluss des Qaskeleng (Fluss) in Kasachstan

Qassymbek ist der Familienname folgender Personen:

 Schengis Qassymbek (* 1975), kasachischer Politiker